Plevna kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 
 Plevna, äldre namn på staden Pleven

Rumänien 

 Plevna, Botoșani, Comuna Suharău, 
 Plevna, Galați, Comuna Rediu, 
 Plevna, Buzău, Comuna Greabănu, 
 Plevna, Călărași, Comuna Lupşanu,

USA 

 Plevna, Montana – en ort i Montana, Fallon County, 
 Plevna, Kansas – en ort